Brusberg steht für:

 Galerie Brusberg, von Dieter Brusberg gegründete Galerie in Berlin

Brusberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Brusberg (1935–2015), deutscher Galerist
 Gunnar Brusberg († 2015), schwedischer Handballspieler